3 miejscowości w Polsce 
 Kapice – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stoczek Łukowski 
 Kapice – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Grajewo
 Kapice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój